Влади́мир Васи́льевич Демья́нов: Демьянов, Владимир Васильевич (род. 1943) — бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК.
 Демьянов, Владимир Васильевич (в монашестве Серафим; род. 1953) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), викарий Киевской епархии.